27446 Landoni, asteroide della fascia principale

Persone 

Gaspare Landoni,  calciatore italiano
Osvaldo Landoni, calciatore argentino
Jacopo Landoni, letterato italiano
Graziano Landoni, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

Pagine correlate 

Landon
Landini